Leonardo Genoni, né le  à Kilchberg, est gardien de but suisse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Leonardo Genoni a fait ses classes juniores dans l'organisation du ZSC Lions, jouant en ligue Juniors élites A avec le GCK Lions. Il fait ses débuts en LNA avec le club zurichois lors de la saison 2003-2004, tout en continuant à s'épanouir en LNB avec le club-école des Lions.

Lors de la saison 2006-2007, le HC Davos le choisit en tant que doublure de Jonas Hiller pour la Coupe Spengler. En , il est engagé pour remplacer le gardien appenzellois, en partance pour les États-Unis.

Lors de cette première saison en terre grisonne, il est en concurrence avec un autre gardien de talent, passé par le GCK Lions, Reto Berra. Il gagne sa place de titulaire face à son concurrent et sera même nommé, en , « Youngster of the Year » par la fédération suisse.

Avec le club davosien, il a remporté les titres de champion de Suisse en 2009, 2011 et 2015.

Carrière internationale 
Leonardo Genoni a représenté la Suisse dans ses diverses équipes nationales juniores.

Il a participé à ses premiers championnats du monde seniors avec l'équipe de Suisse en 2011.

Trophées et honneurs personnels 
 Élu Youngster of the Year 2008 par la Ligue suisse de hockey sur glace.
 Champion de Suisse (7 titres) 2009, 2011 et 2015 avec le HC Davos, 2017 et 2019 avec le CP Berne et 2021 et 2022 avec l'EV Zoug.
 Trophée Jacques Plante 2011, 2015, 2017 et 2019, remis au meilleur gardien de la saison régulière de LNA.
 Élu MVP de la LNA 2011.

Statistiques  
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || GCK Lions || LNB|| - || - || - || - || - || - || -  || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || GCK Lions || LNB || 15 || - || - || 915 || - || 2,43 || - || 2 || 6 || 1 || - || - || 60 || - || 6,00 || - || - || 0
|-
| 2005-2006 || GCK Lions || |LNB || 17 || - || - || 702 || - || 2,56 || - || - || 6 || 5 || - || - || - || - || - || - || -  || 8
|-
| 2006-2007 || GCK Lions || LNB || 28 || - || - || 678 || - || 3,63 || - || - || 8 || 11 || - || - || 692 || - || 2,60 || -  || - || 0
|-
| 2007-2008 || HC Davos || LNA|| 34 || - || - ||  || - || 2,29 || - || 5 || 4 || 13 || - || - || 807 || - || 2,83 || - || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || HC Davos || LNA || 40 || 26 || 14 ||  || 107 || 2,66 || - || 2 || 0 || 18 || 9 || 8 ||  || 44 || 2,33 || - || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Davos || LNA || 50 || 30 || 15 ||  || 121 || 2,42 || - || 2 || 2 || 6 || 1 || 4 || 380 || 21 || 3,32 || - || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Davos || LNA || 50 || 35 || 11 ||  || 99 || 2,00 || 93,0 || 7 || 2 || 13 || 11 ||2 || 796 || 20 || 1,51 || 95,5 || 2 || 2
|-
| 2011-2012 || HC Davos || LNA || 50 || 30 || 13 ||  || 113 || 2,24 || 93,1 || 2 || 0 || 4 || 0 ||4 || 238 || 13 || 3,03 || 91,1 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || HC Davos || LNA || 49 || 22 || 20 ||  || 145 || 2,94 || 91,3 || 2 || 12 || 7 || 3 ||4 || 418 || 18 || 2,58 || 92,1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Davos || LNA || 31 || 15 || 10 ||  || 74 || 2,47 || 92,2 || 2 || 4 || 6|| 2 || 4 || 358|| 13 || 2,18|| 92,7 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA|| 49 || 25 || 16 ||  || 121 || 2,45 || 92,1 || 4 || 4 || 15 || 11 || 3 || 937 || 28 || 1,79 || 94,3 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Davos || LNA || 47 || 28 || 15 ||  || 125 || 2,68 || 91,6 || 1 || 2 || 9 || 5|| 4|| 564|| 21|| 2,23|| 92,7|| 0|| 2
|-
| 2016-2017 || CP Berne || LNA || 50 || 34 || 11 ||  || 104 || 2,11 || 93,6 || 5 || 2 || 16 || 12 || 4 || 999 || 26 || 1,56 || 94,9 || 2 || 2
|-
| 2017-2018 || CP Berne || NL || 46 ||  ||  ||  ||  || 2,03 || 92,9 ||  ||  || 11 ||   ||  ||  ||  || 2,26 || 93,1 ||  || 
|-
| 2018-2019 || CP Berne || NL || 43 ||  ||  ||  ||  || 1,85 || 93,3 ||  ||  || 18 ||   ||  ||  ||  || 1,66 || 94,6 ||  || 
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || NL || 39 ||  ||  ||  ||  || 2,26 || 91,7 ||  ||  ||- || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || EV Zoug || NL || 38 ||  ||  ||  ||  || 2,42 || 92,5 || 2 ||  ||13 ||  ||  ||  ||  || 1,78 || 93,6 || 3 ||

Internationales 

|2004|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1||5||234|| ||1,53||91,8|| || ||Promu
|-
|2005|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||-||-||-||-||-||-||-||
|-
|2005|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||4||240|| ||2,75||93,7||0||2||
|-
|2006|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||1||1||0||0||100||0||0||
|-
|2006||HC Davos||Coupe Spengler||3|| || ||8,56|| || || ||Vainqueur
|-
|2007||HC Davos||Coupe Spengler||2|| || ||4,80|| || || ||
|-
|2008||HC Davos||Coupe d'Europe des clubs champions||1|| || ||5,07||84,4|| || ||Phase de groupe
|-
|2011||||Championnat du monde||2||123|| ||2,44||94,7||0||0||
|-
|2011||HC Davos||Coupe Spengler||2|| || ||1,50|| || || ||Vainqueur
|-
|2012||HC Davos||Coupe Spengler||3|| || ||6,68||79,0|| || ||Finale
|-
|2013||HC Davos||Coupe Spengler||2|| || ||2,40||92,8|| || ||Demi-finale
|-
|2014|| Suisse||Championnat du monde||1||60||5||5,00||83,9||0||0||
|-
|2014||HC Davos||Coupe Spengler||3|| || ||1,62||94,4|| || ||Demi-finale
|-
|2015||HC Davos||Coupe de Suisse||1|| || ||3,87|| || || ||Huitièmes de finale
|-
|2015|| Suisse||Championnat du monde||3||184||2||0,98||95,5||1||0||
|-
|2015||HC Davos||Coupe Spengler||3|| || ||4,35||89,2|| || ||Demi-finale
|-
|2016||HC Davos||Ligue des champions||12|| || ||1,82||94,3|| || ||Demi-finale
|-
|2017||CP Berne||Ligue des champions||10|| || ||1,90||92,9|| || ||Quarts de finale
|-
|2017|| Suisse||Championnat du monde||6||361|| ||1,66||93,3||2||0||
|-
|2018||CP Berne||Ligue des champions|| 10|| || || 2,62|| 90,4|| || ||
|-
|2018|| Suisse||Championnat du monde|| 7|| || || 2,56||91,5 || || ||
|-
|2019||CP Berne||Ligue des champions||8 || || ||1,86 ||93,1 || || ||
|-
|2019|| Suisse||Championnat du monde|| 4|| || ||1,99 || 92,9|| || ||
|-
|2021|| Suisse||Championnat du monde|| 4|| || ||2,18 || 91,8|| 1|| ||

Notes et références 
 

Naissance en août 1987
Naissance dans le canton de Zurich
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif zurichois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Davos
Joueur du CP Berne
Joueur du EV Zoug
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022